Alcàntera de Xúquer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcàntera de Xúquer (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alcàntera de Xúquer (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar